Veatch ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Veatch (* 1965), US-amerikanischer Schwimmer
 Isaac Veatch (1786–1833), US-amerikanischer Politiker
 James C. Veatch (1819–1895), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier und Politiker
 John A. Veatch (1808–1870), US-amerikanischer Chirurg, Offizier, Landvermesser und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Veach